Henri Kontinen e John Peers erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati al primo turno da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

In finale Jamie Murray e Bruno Soares hanno battuto Mike Bryan e Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-4].

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (primo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)

 Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
 Jamie Murray /  Bruno Soares (campione)

Qualificati 
  Divij Sharan /  Artem Sitak (quarti di finale)

Wildcard 

  James Cerretani /  Leander Paes (primo turno)

<li> Denis Kudla /  Frances Tiafoe (semifinale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Divij Sharan /  Artem Sitak (qualificati)

 Ilya Ivashka /  Daniil Medvedev (ultimo turno)

Qualificati 

  Divij Sharan /  Artem Sitak

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Citi Open 2018